Bahnperiode steht für

 Anomalistische Periode
 Siderische Periode